Wetterau steht für
 Wetterau, Landschaft in Hessen (Deutschland)
 Wetteraukreis, Landkreis in Hessen

 Wetterau-Limes, Teil des Obergermanisch-Raetischen Limes 
 Volkssternwarte Wetterau, Sternwarte in Bad Nauheim
 Freie Waldorfschule Wetterau, Schule in Bad Nauheim
 Wetterau-Main-Tauber-Stellung, militärischer Bunkergürtel 
 Tintenfass der Wetterau, regional für Burg Münzenberg

Wetterau ist Personenname von
 Heribert von der Wetterau (925–992), Pfalzgraf
 Horst Wetterau (* 1970), deutscher Bodybuilding-Weltmeister
 Udo I. von der Wetterau (um 900–949), Graf 
 Horst Dieter Ernst Wetterau (1953–2009), deutscher Koch, Vater von Jens Wetterau
 Jens Wetterau (* 1976), deutscher Ökotrophologe

Wetterau ist Ortsname von
 Wetterau, bis 1938: Kiauschen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Lossewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch
Wetterauer
Wetterauische Gesellschaft